Джозеф Гершенсон (, также Josef и Joe Gershenson, Joseph G. Sanford, исходно Иосиф Гершензон; 12 января 1904, Кишинёв, Бессарабская губерния — 18 января 1988, Вудлэнд Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский дирижёр и композитор, деятель киноиндустрии США, продюсер и музыкальный директор кинокартин в Голливуде (Universal Pictures), дважды номинировавшийся на премию американской академии киноискусств «Оскар» (1955, 1967).

В 1917 году переехал с родителями в США. С 1920 года выступал дирижёром и руководителем театральных оркестров, сопровождавших немое кино. Работал в компании Universal Pictures, где с 1940 года и до выхода на пенсию в 1969 году был директором музыкального департамента. Был музыкальным директором практически всех картин киностудии между 1949 и 1969 годами. Как продюсер и режиссёр с 1940 по 1948 год выступал также под псевдонимом Джозеф Сэнфорд (Joseph G. Sanford). Был дирижёром и руководителем «The Universal International Orchestra», принимавшим участие как в записи саундтреков к картинам киностудии, так и в сольной деятельности и звукозаписи (оркестр, в частности, сопровождал Фрэнка Синатру и Сэмми Дэвиса-младшего).

Джозеф Гершенсон был номинирован на премию «Оскар» в 1955 году за кинокартину , с Джеймсом Стюартом в главной роли, и в 1967 году за музыкальную кинокартину , с Джули Эндрюс в главной роли.

Автор музыки к американской версии советского мультипликационного фильма «Снежная королева» (The Snow Queen, 1959, с Фрэнком Скиннером). Среди известных фильмов Дж. Гершенсона — «Спартак», , «Имитация жизни». Особенно плодотворно работал в жанре вестерна.

Музыкальный директор, дирижёр 
 Angel in My Pocket (1969)
 Sweet Charity (1969)
 Hellfighters (1968)
 The Pink Jungle (1968)
 The Hell with Heroes (1968)
 In Enemy Country (1968)
 Did You Hear the One About the Traveling Saleslady? (1968)
 The Shakiest Gun in the West (1968)
 Journey to Shiloh (1968)
 What’s So Bad About Feeling Good? (1968)
 Madigan (1968)
 Nobody’s Perfect (1968)
 Rosie! (1967)
 Counterpoint (1967)
 Games (1967)
 Banning (1967)
 The King’s Pirate (1967)
 Rough Night in Jericho (1967)
 The Reluctant Astronaut (1967)
 Ride to Hangman’s Tree (1967)
 Thoroughly Modern Millie (1967)
 Tobruk (1967)
 Gunfight in Abilene (1967)
 The Ballad of Josie (1967)
 Gambit (1966)
 Let’s Kill Uncle, Before Uncle Kills Us (1966)
 Texas Across the River (1966)
 The Appaloosa (1966)
 Beau Geste (1966)
 And Now Miguel (1966)
 A Man Could Get Killed (1966)
 Gunpoint (1966)
 Madame X (1966)
 Incident at Phantom Hill (1966)
 The Rare Breed (1966)
 The Ghost and Mr. Chicken (1966)
 Moment to Moment (1965)
 Blindfold (1965)
 The War Lord (1965)
 That Funny Feeling (1965)
 Love and Kisses (1965)
 A Very Special Favor (1965)
 I Saw What You Did (1965)
 The Art of Love (1965)
 Fluffy (1965)
 Shenandoah (1965)
 Mirage (1965)
 The Sword of Ali Baba (1965)
 The World of Abbott and Costello (1965)
 Bus Riley’s Back in Town (1965)
 Strange Bedfellows (1965)
 The Night Walker (1964)
 Taggart (1964)
 Father Goose (1964)
 Kitten with a Whip (1964)
 Send Me No Flowers (1964)
 The Lively Set (1964)
 I’d Rather Be Rich (1964)
 Island of the Blue Dolphins (1964)
 Bullet for a Badman (1964)
 Bedtime Story (1964)
 The Brass Bottle (1964)
 Captain Newman, M.D. (1963)
 For Love or Money (1963)
 The Thrill of It All (1963)
 A Gathering of Eagles (1963)
 Tammy and the Doctor (1963)
 The List of Adrian Messenger (1963)
 Showdown (1963)
 The Ugly American (1963)
 Freud (1962)
 If a Man Answers (1962)
 Kingu Kongu tai Gojira (King Kong vs. Godzilla, 1962)
 The Spiral Road (1962)
 Lonely Are the Brave (1962)
 Six Black Horses (1962)
 Lover Come Back (1961)
 Back Street (1961)
 Come September (1961)
 The Last Sunset (1961)
 Posse from Hell (1961)
 The Secret Ways (1961)
 The Great Impostor (1961)
 Midnight Lace (1960)
 Spartacus (1960)
 Seven Ways from Sundown (1960)
 Portrait in Black (1960)
 Hell Bent for Leather (1960)
 Operation Petticoat (1959)
 Pillow Talk (1959)
 The Big Fisherman (1959)
 This Earth Is Mine (1959)
 The Wild and the Innocent (1959)
 Imitation of Life (1959)
 A Stranger in My Arms (1959)
 No Name on the Bullet (1959)
 Never Steal Anything Small (1959)
 Money, Women and Guns (1958)
 The Perfect Furlough (1958)
 The Restless Years (1958)
 Once Upon a Horse… (1958)
 Ride a Crooked Trail (1958)
 Kathy O' (1958)
 Raw Wind in Eden (1958)
 The Saga of Hemp Brown (1958)
 Wild Heritage (1958)
 Voice in the Mirror (1958)
 The Thing That Couldn’t Die (1958)
 This Happy Feeling (1958)
 The Last of the Fast Guns (1958)
 Girls on the Loose (1958)
 Live Fast, Die Young (1958)
 Touch of Evil (1958)
 Summer Love (1958)
 Damn Citizen (1958)
 Flood Tide (1958)
 Day of the Bad Man (1958)
 The Lady Takes a Flyer (1958)
 The Female Animal (1958)
 Love Slaves of the Amazons (1957)
 The Monolith Monsters (1957)
 Slim Carter (1957)
 The Tarnished Angels (1957)
 My Man Godfrey (1957)
 Appointment with a Shadow (1957)
 Joe Dakota (1957)
 Interlude (1957)
 Man in the Shadow (1957)
 Slaughter on Tenth Avenue (1957)
 The Land Unknown (1957)
 Man of a Thousand Faces (1957)
 The Midnight Story (1957)
 Quantez (1957)
 The Deadly Mantis (1957)
 Joe Butterfly (1957)
 The Kettles on Old MacDonald’s Farm (1957)
 Tammy and the Bachelor (1957)
 The Girl in the Kremlin (1957)
 Man Afraid (1957)
 The Night Runner (1957)
 Kelly and Me (1957)
 The Tattered Dress (1957)
 Mister Cory (1957)
 The Incredible Shrinking Man (1957)
 Battle Hymn (1957)
 Gun for a Coward (1957)
 Four Girls in Town (1957)
 Istanbul (1957)
 This Is Russia! (1957)
 Rock, Pretty Baby (1956)
 The Great Man (1956)
 The Mole People (1956)
 Written on the Wind (1956)
 The Unguarded Moment (1956)
 Showdown at Abilene (1956)
 Pillars of the Sky (1956)
 Walk the Proud Land (1956)
 Away All Boats (1956)
 I’ve Lived Before (1956)
 Behind the High Wall (1956)
 Congo Crossing (1956)
 Francis in the Haunted House (1956)
 The Toy Tiger (1956)
 Star in the Dust (1956)
 A Day of Fury (1956)
 The Kettles in the Ozarks (1956)
 The Creature Walks Among Us (1956)
 Red Sundown (1956)
 Raw Edge (1956)
 Backlash (1956)
 The Price of Fear (1956)
 Never Say Goodbye (1956)
 World in My Corner (1956)
 The Benny Goodman Story (1956)
 There’s Always Tomorrow (1956)
 The Square Jungle (1955)
 The Spoilers (1955)
 Tarantula (1955)
 The Rawhide Years (1955)
 Running Wild (1955)
 Lady Godiva of Coventry (1955)
 The Second Greatest Sex (1955)
 Kiss of Fire (1955)
 All That Heaven Allows (1955)
 Female on the Beach (1955)
 To Hell and Back (1955)
 Francis in the Navy (1955)
 The Private War of Major Benson (1955)
 One Desire (1955)
 Foxfire (1955)
 Abbott and Costello Meet the Mummy (1955)
 Ain’t Misbehavin' (1955)
 The Shrike (1955)
 The Purple Mask (1955)
 This Island Earth (1955)
 The Looters (1955)
 Cult of the Cobra (1955)
 Ma and Pa Kettle at Waikiki (1955)
 Chief Crazy Horse (1955)
 The Man from Bitter Ridge (1955)
 Smoke Signal (1955)
 Revenge of the Creature (1955)
 Man Without a Star (1955)
 Captain Lightfoot (1955)
 So This Is Paris (1955)
 Abbott and Costello Meet the Keystone Kops (1955)
 Six Bridges to Cross (1955)
 Destry (1954)
 Sign of the Pagan (1954)
 The Yellow Mountain (1954)
 Bengal Brigade (1954)
 Four Guns to the Border (1954)
 Ricochet Romance (1954)
 Naked Alibi (1954)
 The Black Shield of Falworth (1954)
 Dawn at Socorro (1954)
 Magnificent Obsession (1954)
 Francis Joins the WACS (1954)
 Далёкий край, где золото под ногами (The Far Country, 1954)
 Black Horse Canyon (1954)
 Drums Across the River (1954)
 Johnny Dark (1954)
 Tanganyika (1954)
 Fireman Save My Child (1954)
 Playgirl (1954)
 Rails Into Laramie (1954)
 Yankee Pasha (1954)
 Saskatchewan (1954)
 Ma and Pa Kettle at Home (1954)
 Creature from the Black Lagoon (1954)
 Ride Clear of Diablo (1954)
 The Glenn Miller Story (1954)
 Border River (1954)
 Tumbleweed (1953)
 War Arrow (1953)
 Walking My Baby Back Home (1953)
 The Glass Web (1953)
 The Veils of Bagdad (1953)
 The All American (1953)
 East of Sumatra (1953)
 The Golden Blade (1953)
 Abbott and Costello Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1953)
 All I Desire (1953)
 The Great Sioux Uprising (1953)
 Take Me to Town (1953)
 Francis Covers the Big Town (1953)
 The Lone Hand (1953)
 It Came from Outer Space (1953)
 Column South (1953)
 Law and Order (1953)
 Abbott and Costello Go to Mars (1953)
 It Happens Every Thursday (1953)
 Ma and Pa Kettle on Vacation (1953)
 Gunsmoke (1953)
 Seminole (1953)
 City Beneath the Sea (1953)
 Girls in the Night (1953)
 The Lawless Breed (1953)
 The Redhead from Wyoming (1953)
 Meet Me at the Fair (1953)
 The Black Castle (1952)
 The Raiders (1952)
 Back at the Front (1952)
 Horizons West (1952)
 Yankee Buccaneer (1952)
 Lost in Alaska (1952)
 Son of Ali Baba (1952)
 The Duel at Silver Creek (1952)
 Francis Goes to West Point (1952)
 Ma and Pa Kettle at the Fair (1952)
 Just Across the Street (1952)
 Has Anybody Seen My Gal (1952)
 Scarlet Angel (1952)
 Red Ball Express (1952)
 Bronco Buster (1952)
 Steel Town (1952)
 The Treasure of Lost Canyon (1952)
 Here Come the Nelsons (1952)
 The Cimarron Kid (1952)
 Meet Danny Wilson (1951)
 Flame of Araby (1951)
 The Strange Door (1951)
 Cave of Outlaws (1951)
 Reunion in Reno (1951)
 The Lady from Texas (1951)
 Little Egypt (1951)
 Iron Man (1951)
 Cattle Drive (1951)
 Comin' Round the Mountain (1951)
 Hollywood Story (1951)
 The Fat Man (1951)
 Smuggler’s Island (1951)
 Ma and Pa Kettle Back on the Farm (1951)
 Air Cadet (1951)
 Abbott and Costello Meet the Invisible Man (1951)
 Up Front (1951)
 Under the Gun (1951)
 Target Unknown (1951)
 Mystery Submarine (1950)
 Kansas Raiders (1950)
 Undercover Girl (1950)
 Wyoming Mail (1950)
 Saddle Tramp (1950)
 Shakedown (1950)
 Western Courage (1950, Joe Gershenson)
 Winchester '73 (1950)
 Peggy (1950)
 Spy Hunt (1950)
 Abbott and Costello in the Foreign Legion (1950)
 South of Santa Fe (1949)
 Side Show Fakir (1938)
 Fits and Benefits (1938, Josef Gershenson)

Продюсер 
 The Leech Woman (1960)
 Curse of the Undead (1959)
 Monster on the Campus (1958)
 Step Down to Terror (1958)
 Bob and Sally (1948, J. G. Sanford)
 The Time of Their Lives (1946)
 The Runaround (1946)
 She Wrote the Book (1946, Joe Gershenson)
 Tangier (1946, Joe Gershenson)
 Little Giant (1946)
 House of Dracula (1945)
 Shady Lady (1945, Joe Gershenson)
 Enter Arsene Lupin (1944)
 Hat Check Honey (1944)
 So’s Your Uncle (1943)
 He’s My Guy (1943)
 The Great Impersonation (1942)
 Strictly in the Groove (1942, Joseph G. Sanford)
 Juke Box Jenny (1942, Joseph G. Sanford)
 Swing It Soldier (1941, Joseph G. Sanford)
 Cracked Nuts (1941, Joseph G. Sanford)
 Too Many Blondes (1941, Joseph G. Sanford)
 Double Date (1941, Joseph G. Sanford)
 Six Lessons from Madame La Zonga (1941, Joseph G. Sanford)
 Where Did You Get That Girl? (1941, Joseph G. Sanford)
 Dark Streets of Cairo (1940, Joseph G. Sanford)
 Law and Order (1940, Joseph G. Sanford)
 I’m Nobody’s Sweetheart Now (1940, Joseph Sanford)
 Meet the Wildcat (1940, Joseph G. Sanford)
 Ragtime Cowboy Joe (1940, Joseph G. Sanford)
 Son of Roaring Dan (1940, Joseph G. Sanford)
 Bad Man from Red Butte (1940, Joseph Sanford)
 Riders of Pasco Basin (1940, Joseph G. Sanford)
 Ma, He’s Making Eyes at Me (1940, Joseph G. Sanford)
 West of Carson City (1940, Joseph G. Sanford)

Композитор 
 Six Black Horses (1962)
 The Snow Queen (1957)

Саундтрек 
 Get Shorty (1995)
 The Reluctant Astronaut (1967)
 The Brass Bottle (1964)
 Touch of Evil (1958)
 Slim Carter (1957)

Актёр 
 Midnight Lace (1960) — дирижёр
 Fits and Benefits (1938, Josef Gershenson) — дирижёр

Книги 
 The reminiscences of Joseph Gershenson (воспоминания Джозефа Гершенсона). American Film Institute, 1976.
 Joseph Gershenson. American National Biography. т. 8, 1999.

Ссылки 
 Джозеф Гершенсон (imdb)
 Джозеф Гершенсон (Allmovie)